Theogenes oder Theagenes ist der Name folgender Personen:

 Theogenes (Sportler), griechischer Kampfsportler
 Theogenes (Tyrann), athenischer Politiker, einer der Dreißig Tyrannen
 Theogenes (Politiker), athenischer Politiker
 Theogenes (Beamter), griechischer Verwaltungsbeamter in Ägypten
 Theogenes (Bischof), Bischof von Parion und Märtyrer von Hippo Regius
 Theagenes von Rhegion, griechischer Dichter
 Theagenes (Megara), griechischer Politiker, Tyrann in Megara
 Theagenes (Historiker), griechischer Historiker